Gordius chilensis är en djurart som tillhör fylumet tagelmaskar, och som beskrevs av Blanchard 1849. Gordius chilensis ingår i släktet Gordius, och familjen Gordiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Tagelmaskar
chilensis